Glover (videojoc), videojoc desenvolupat per a Nintendo 64, PlayStation i Microsoft
 Glover (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont
 Charles Glover Barkla (Widnes, 1877 - Edimburg, Escòcia, 1944), físic anglès
 Townend Glover (1813-1833), entomòleg estatunidenc